Semina steht für

 das Titularbistum Semina
 die Mehrzahl von lateinisch Semen, siehe Samen (Pflanze)